Hans Andresen har flere betydninger:

 Hans Andresen (Sydslesvig) (f. 1934 i Sydslesvig) var skoledirektør i Flensborg
 Hans Andresen (borgmester), borgmester i Store Vi (Großenwiehe) i Sydslesvig